Havstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Havstjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Havstjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (31,2 ha)

Se även
Havtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn